Linxi – powiat w prowincji Hebei, w Chinach
 Linxi – powiat w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, w Chinach